Sink è una parola inglese che vuol dire "lavandino" (sostantivo) o "affondare" (verbo).

Può riferirsi a:

Sink  – album di Foetus del 1989
Sink  – singolo dei Plastic Tree del 1999